Malcolm Taylor (1937-2012) – regista britannico.
Malcolm Taylor (n. 1960) – giocatore di football americano statunitense.
Malcolm John Taylor – nome reale dell'attore Malcolm McDowell.